Стоев може да се отнася за:
 Борис Стоев (р. 1926), български ски бегач
 Борислав Стоев (1927 – 2017), български художник
 Васил Стоев (р. 1954), български музикант
 Вълчо Стоев (р. 1952), български гюлетласкач
 Галин Стоев (р. 1969), български актьор
 Генчо Стоев (1925 – 2002), български писател
 Георги Стоев, няколко души с това име
 Дечко Стоев (1919 – 2004), български художник
 Куню Стоев (1914 – 1982), български агроном
 Мартин Стоев (р. 1971), български волейболист
 Митко Стоев (р. 1926), български офицер
 Петър Стоев (1876 – 1902), български революционер
 Стойчо Стоев (р. 1962), български футболист
 Стою Стоев (1912 – 1991), български офицер
 Стоян Стоев (1941 – 2000), български актьор
 Стоян Стоев (волейболист) (р. 1947), български волейболист
 Таню Стоев (1863 – ?), български революционер
 Тодор Стоев (р. 1988), български футболист